Alex De Minaur era il campione in carica da quando l'evento si è tenuto nel 2019, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale, Aslan Karacev, ha sconfitto Andy Murray con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Aslan Karacev (campione)
  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)
  Daniel Evans (semifinale)
  Reilly Opelka (semifinale)

<li>  Lorenzo Sonego (quarti di finale)
<li>  Dušan Lajović (secondo turno)
<li>  Fabio Fognini (secondo turno)
<li>  David Goffin (quarti di finale, ritirato)

Wildcard 

  Andy Murray (finale)

  Jordan Thompson (secondo turno)

Qualificati 

  Sebastián Báez (secondo turno)
  Viktor Durasovic (primo turno)

  Christopher O'Connell (primo turno) 
  Jiří Veselý (primo turno)

Lucky loser 

  Daniel Altmaier (primo turno)
  Denis Kudla (secondo turno)

  Stefano Travaglia (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Sydney International 2022